Đorđe Marjanović ist der Name folgender Personen:

* Đorđe Marjanović (Sänger) (1931–2021), jugoslawischer Sänger
 Đorđe Marjanović (Fußballspieler) (* 1964), serbischer Fußballspieler